Лекарство от любви — поэма Овидия.
 Лекарство от любви — польский фильм 1966 года.